A V Film (korábban TV1000, majd Viasat Film) a skandináv országokban sugárzott prémium filmcsatornák csoportja, amely a Nordic Entertainment Group tulajdonában van.

Története 
A V Film 1989. augusztus 27-én indult TV1000 néven a skandináv és az észak-európai országokban az Astra 1A 7. transzponderén keresztül.

1991 júniusában bejelentették, hogy egyesülnek egy másik prémiumcsatornával, az SF Succével. Ez a csatornának erős löketet adott néhány svéd filmmel együtt. Emellett lehetővé tette, hogy a TV1000 versenyképesebb legyen a FilmNettel, ami akkor a vezető prémiumcsatorna volt. Az egyesülés 1991. szeptember 1-én történt. Az egyesült csatorna nevét eredetileg TV1000 Succékanalennek tervezték, de az új nevet végül elvetették.

Mivel a TV1000 sokkal nagyobb volt, mint az SF Succé, ezért a Kinnevik az új csatorna 75%-át kapta meg, míg az SF Succé tulajdonosainak csak 25% jutott. Mikor a Kinnevik 1997-ben a médiarészlegét a Modern Times Groupba helyezte át, a TV1000 nem került át. A Kinnevik végül képes volt a többi tulajdonost felvásárolni, és a TV1000 2000-ben a Modern Times Group része lett.

1995 februárjában elindították a TV1000 Cinemát. A szolgáltatók eleinte nem akarták adni az új csatornát, ami ahhoz vezetett, hogy az MTG novemberben megszüntette a FilmMaxot, és megpróbálta lecserélni a Cinemával. 2000. április 15-én, amikor a Viasat elindította digitális adását, a TV1000 és a Cinema is kapott két időeltolódással vetített csatornát, amik egy- és kétórás késéssel vetítették a tartalmat.

2004. szeptember 1-én a TV1000 nagy változáson ment keresztül. A Cinema és három időeltolódással vetített csatorna megszűnt, és négy tematikus filmcsatorna váltotta fel. 2008 elején elindította első HD csatornáját, a TV1000 HD-t.

2009. február 16-án indult el a TV1000 Drama Svédországban, Dániában, Norvégiában és Finnországban. A többi csatorna új logót kapott.

2023. március 1. TV1000 a logó megváltozott Viji+ TV1000 érintette az oroszországi és a CSI-országok összecsapásait .

TV1000 CEE

TV1000 East 
A TV1000 East 2003 márciusában kezdte meg sugárzását Oroszországban, Ukrajnában, Fehéroroszországban, Moldovában, Kazahsztánban, Grúziában, Észtországban, Lettországban és Litvániában. Egy kizárólag orosz filmeket sugárzó csatorna is indult TV1000 Russkoe Kino (ТВ1000 Русское Кино) néven 2005 októberében. 2008 áprilisában indult a TV1000 Premium. 2008. szeptember 1-jén elindult a TV1000 Action East.

TV1000 Balkán 
A TV1000 Balkan 2005. december 1-jén indult Romániában, Bulgáriában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában, Észak-Macedóniában, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban. A csatorna 2015-ig éjszaka svéd erotikus filmeket sugárzott.

TV1000 Magyarország 
A TV1000 Magyarország 2005. december 1-jén indult és 2012. szeptember 1-én szűnt meg.

TV1000 Lengyelország 
A TV1000 Lengyelország 2007. március 5-én indult. A csatorna 2013. január 15-én szűnt meg.

Jegyzetek

Fordítás 

Televíziótársaságok